Игорь Борисович Черкасский (род. 28 октября 1970 года, город Киев) — украинский государственный и политический деятель. Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Народный депутат Верховной Рады Украины 6-го созыва. Государственный служащий 1-го ранга. Заслуженный юрист Украины.

Член СНБОУ (с 15 июля 2019).

Образование 
Образование: высшее экономическое, юридическое.

Доктор экономических наук.

Владеет иностранными языками.

Бизнес 
С 1997 года один из основателей и совладельцев, в будущем одной из крупнейшей на Украине страховой компании «Кредо-классик», которая в 2008 была успешно продана австрийским инвесторам.

Биография 
Ноябрь 2002 — октябрь 2003 — заместитель Руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы, деятельности военных формирований и правоохранительных органов — заведующий отделом контроля по вопросам международного военно-технического сотрудничества Администрации Президента Украины.

2003—2005 — член комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспертного контроля при Президенте Украины; заместитель главного редактора научного журнала «Актуальные проблемы внутренней политики»; заместитель главы редакционной коллегии информационно-аналитического журнала «Украина-НАТО».

Октябрь 2003 — январь 2005 — первый заместитель Руководителя Государственного управления делами.

Апрель 2006 — сентябрь 2007 — депутат Киевского городского совета 5-го созыва от избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко».

С 2007 — народный депутат Верховной Рады Украины 6-го созыва от избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко». Член Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Февраль 2008 — март 2010 — Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины (финансовая разведка).

Март 2010 — февраль 2014 — Председатель «Фундации правовых инициатив».

С 2014 — Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Июль 2019 введен в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

Июнь 2020 введен в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Государственная деятельность 
За время работы в Государственной службе финансового мониторинга Украины, к которой Игорь Борисович Черкасский во второй раз приступил сразу после Революции Достоинства, Госфинмониторинг выведено на качественно новый уровень, который получил авторитетное международное признание.

В 2018 проведенное Госфинмониторингом аналитическое расследование признано лучшим в мире. По результатам голосования представителей подразделений финансовых разведок 150 стран мира Госфинмониторинг получил награду «Лучшее дело Эгмонтской Группы» (BECA).

Указанное расследование касалось выявления и замораживания Госфинмониторингом преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными чиновниками в размере 1.5 млрд. USD. Указанные средства в дальнейшем были конфискованы в доход Государства. Это самый успешный кейс в истории независимости Украины.

Благодаря победе в конкурсе BECA наименование Государственной службы финансового мониторинга Украины высечено на Специальной памятной доске в офисе Эгмонтской Группы (г. Торонто, Канада), а дело Украинского подразделения финансовой разведки включено в Книгу лучших расследований подразделений финансовых разведок Эгмонтской Группы.

Кроме того, под Председательством Игоря Борисовича Черкасского, в течение 2016 - 2018 годов Госфинмониторинг сопровождал процесс 5-го раунда оценки системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на Украине, которая осуществлялась Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Согласно Отчету Комитета Совета Европы Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки, получил высокую оценку - «значительный уровень эффективности».

Также, Игорь Черкасский обеспечил успешное проведение в 2016 г. Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это первая национальная оценка, которая была проведена на Украине. Отчет о результатах оценки получил положительные заключения международных партнеров.

В контексте развития вопросы транспарентности бенефициарной собственности, который также сопровождает Госфинмониторинг, в 2019 г. команда из представителей государственных органов и общественных организаций во главе с Госфинмониторингом победила в конкурсе по итогам пилотной программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab). Разработанная Концепция механизма проверки конечных бенефициарных собственников (КБВ) под названием «ДО100%ВЕРНО» получила премию «Самое инновационное решение».

Особое внимание уделяется работе по подготовке и повышению квалификации кадров для системы финансового мониторинга. Так, по решению И.Б. Черкасского, на базе Учебно-методического центра, который находится в сфере управления Госфинмониторинга, создана Академия финансового мониторинга. С марта 2014 года более 8000 специалистов государственного и частного сектора прошли обучение в Академии.

Звания и награды 
 Государственный служащий 1-го ранга — ноябрь 2003.

Игорь Черкасский имеет государственные награды.

Заслуженный юрист Украины — 2003.
Орден «За заслуги» III степени — 2001. 
Орден «За заслуги» II степени — 2004. 
Орден «За заслуги» I степени  — 2008.
Орден князя Ярослава Мудрого V степени  — 2020.

Семья 
Игорь Черкасский женат, воспитывает дочь и сына.

Примечания

Ссылки 

 Справочник «Кто есть кто в Украине»
 Биография на сайте «Открытая Украина»
 Кабмин назначил Игоря Черкасского председателем Госфинмониторинга Украины
 Игорь Черкасский возглавил Совет по вопросам исследования методов и тенденций в отмывании грязных средств при правительстве

Политики по алфавиту
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Депутаты Киевского городского совета
Члены «Батькивщины»
Члены СНБО Украины